Stróżewo – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, w gminie Dobrzyń nad Wisłą 
 Stróżewo – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie radziejowskim, w gminie Bytoń 
 Stróżewo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Załuski 
 Stróżewo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie chodzieskim, w gminie Chodzież 
 Stróżewo – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie pyrzyckim, w gminie Pyrzyce